Brainiac (Brainiac: Science Abuse) – popularnonaukowy program rozrywkowy,. Głównym prowadzącym pierwszych czterech serii był znany z serii Top Gear Richard Hammond, wspomagany przez Jona Tickla, Charlotte Hudson, "Profesor Myang-Li" (właściwie Rachel Grant). Twórcy starają się przybliżyć naukę zwykłym ludziom, przedstawiając ją w sposób śmieszny i za pomocą zwariowanych eksperymentów. W Polsce wyemitowano pierwsze sześć serii. Program jest dziełem Granada Productions, natomiast zleceniodawcą była brytyjska telewizja Sky. Od piątej serii głównego prowadzącego Hammonda zastąpił brytyjski komik Vic Reeves (właśc. James "Jim" Roderick Moir). Lektorem zdecydowanej większości odcinków emitowanych w Polsce jest Jarosław Budnik.

Forma programu 
Program składa się z serii skeczy, w które zostają wplecione eksperymenty. Każdemu przypisana zostaje zakładka np. "Babcia Brainiac", "Jednorazowy Brainiac", "Ludzie na Helu" itp. W każdym odcinku pojawia się znana osobistość, która coś wysadza (najczęściej stare auta). Prowadzone też są różne współzawodnictwa, np. gruby kontra szczupły (seria 1), wysoki kontra niski (seria 2), mężczyzna kontra kobieta (3 seria) oraz Brainiac kontra zwierz (5 i 6 seria).

Przykłady eksperymentów 
 Czy blondyni znoszą większy ból? - tak.
 Czy można zrobić na huśtawce obrót o 360 stopni? - tak.
 Który olej jest najbardziej śliski? - olej do smażenia.
 Co jest gorsze: łaskotki czy bicie? - łaskotki.
 Czy ciekły azot może ugasić termit? - nie.
 Czy guma do żucia może przyczepić się do narządów i spowodować śmierć? - nie.
 Czy głos ludzki może spowodować pęknięcie kieliszka? - sfingowane elektrycznie odpalaną spłonką.
 Co jest "najlepszym" spadochronem? - Dwa ogrodowe wory na śmieci.
 Jak zapobiec pojawianiu się zmarszczenia palców po kąpieli? - smalcem.
 Czy mak może spowodować, że w teście na obecność narkotyków wyjdzie wynik pozytywny? - tak.
 Czy organizm ludzki może żyć na diecie z psiej karmy? - tak, ponadto karma okazała się bardzo pożywna.
 Wysadzanie przyczep, pianina itp.
 Czy telefon komórkowy może wysadzić stację benzynową - nie, ale nylonowa odzież tak.
 Jakie skarpetki są najbardziej śliskie? - wełniane.
 Jaki owoc po wyrzuceniu z katapulty poleci najdalej? - jabłko.
 Czy można schłodzić piwo wystrzeliwując je na orbitę? - tak.
 Przez jaką najdłuższą słomkę można pić? -264cm tj. 9 słomek.
 Czy lepiej być obżartym czy głodnym? - głodnym.
 Czy sędzia i ksiądz mogą wysadzić stanowisko radio-tele-informatyka? Fizycznie - tak.
 Co robi największy huk? - mleczarka.
 Jakie koło pojedzie samo najdalej? - od taczki.
 Jaki jest najszybszy szpitalny środek transportu napędzany dwutlenkiem węgla ? - wózek inwalidzki.
 Lepiej być zmęczonym czy nakręconym? - zmęczonym.

Obsada 
 Vic Reeves- Vic Reeves (prowadzący sezony 5-6), Uri Abusikov
 Richard Hammond - Richard Hammond (prowadzący sezony 1-4)
 Jon Tickle - Jon Tickle
 Charlotte Hudson - Charlotte Hudson (sezony 1-5)
 Thaila Zucchi - Thaila Zucchi (sezon 6)
 Neil DuCran - Brainiac Neil
 Moira Kan - Brainiac Moira
 Joe Rowntree - Brainiac Joe
 Tom Pringle - Dr Bunhead
 Rachel Grant - Profesor Myang Li
 Daniel Norris - Brainiac Dan
 Richard Greenwood - Brainiac Richard
 Karen Naiker - Brainiac Karen
 Peter Dickson - Peter Dickson
 Sonal Patel - Brainiac Sonal
 Jon Henshow - Brainiac Jon
 John P. Kilcoyne - Dr John P. Kilcoyne
 Malene Espensen - Pielęgniarka

Spis odcinków

Brainiac: History Abuse 
Popularność Brainiaca spowodowała wyprodukowanie spinoffu pod nazwą Brainiac: History Abuse, prowadzonego przez Charlotte Hudson. W równie oryginalny sposób jak w Science Abuse naukę, przedstawiano w nim historię. Wybierano np. "Śmierć tygodnia" czy "Broń tygodnia".

Zobacz też 
 Pogromcy mitów

Telewizyjne programy popularnonaukowe
Telewizyjne programy rozrywkowe